Michel Moock (1951-), homme politique belge ;
 Salomon Moock (1833-1898), rabbin français puis allemand du .